AFC Ajax in het seizoen 2014/15 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2014/15 (vrouwen)